

Сен-Бартельмі (Сен-Бартелемі) () — заморська територія Франції
 Сен-Бартелемі () — муніципалітет у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Сен-Бартелемі () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сен-Бартелемі () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Сен-Бартелемі () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Сен-Бартелемі () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Сен-Бартелемі () — муніципалітет у регіоні Бретань, департамент Морбіан

Сен-Бартелемі — громада в кантоні Во